Безіменна — річка в Україні, у Острозькому районі Рівненської області. Права притока Горині (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 13,6 км.

Розташування 
Бере початок на північно-західній стороні від села Кураж. Тече переважно на північний захід через Садки, Сіянці, Михалківці і у присілку Завизів впадає у річку Горинь, праву притоку Прип'яті.

Річку перетинає автошлях

Примітки

Посилання 

 

Малі річки України
Річки Рівненської області
Річки басейну Дніпра
Річки Острозької громади
Статті про річки Рівненської області без зображення в картці